Le nom Gert fut utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux dans l'Atlantique nord :

 Ouragan Gert de 1981 : un système qui donna de fortes pluies sur les îles des Caraïbes mais fit peu de dommages ;
 Ouragan Gert de 1993 : frappa l'Amérique centrale, la péninsule du Yucatán et la côte est du Mexique, causant 116 décès et plus de  (de 1993) de dommages ;
 Ouragan Gert (1999) : atteignit la catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson mais resta en mer toute sa vie ;
 Tempête tropicale Gert (2005) : le septième système tropical d'une saison le plus hâtif des annales depuis 1936, elle toucha le Mexique ;
 Tempête tropicale Gert (2011) : formé en plein océan, elle frôla les Bermudes ; 
 Ouragan Gert (2017) : un système formé et resté en mer qui a atteint la catégorie 2.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme